Samosch steht für:

 deutscher Name des Flusses Someș
 Siegfried Samosch (1846–1911), deutscher Journalist und Schriftsteller